Пыхино — название населённых пунктов:

Россия 
 Пыхино — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Пыхино — деревня в Дмитровском районе Московской области.

См. также